Такмичење у бацању кугле у женској конкуренцији на Европском првенству у атлетици у дворани 2013. у Гетеборгу је одржано 2 и 3. марта.

Титулу освојену 2011. у Паризу, није бранила Ана Авдејева  из Русије.

На такмичењу постигнуто је шест најбољих личних резултата у сезони.

Земље учеснице 
Учествовала су 16 такмичарки из 11 земаља.

  Белорусија (1)
  Бугарска (1)
  Грузија (1)
  Немачка (3)
  Мађарска (1)
  Италија (2)
  Румунија (1)
  Русија (2)
  Шпанија (1)
  Шведска (2) 
  Украјина (1)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2013. години 
Десет најбољих европских бацачица кугле у дворани 2013. године пре почетка првенства (1. марта 2013), имале су следећи пласман на европској  и светској ранг листи. (СРЛ)

Такмичари чија су имена подебљана учествују на ЕП 2013.

Сатница

Освајачи мадаљае

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норма за 8 места у финалу је износила 18,00 метара (КБ). Норму су пребациле четири такмичарке, остале су се квалификовале према постигнутом резултату (кв)

Финале 
Финале је одржамо 3. марта у 11,10.

Укупни биланс медаља у бацању кугле за жене после 32. Европског првенства у дворани 1970—2013.

Биланс медаља, жене

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су бацачице кугле које су освојиле најмање 2 медаље.

Види још 
 Освајачи медаља на европским првенствима у атлетици у дворани — бацање кугле за жене
 Развој рекорда европских првенстава у атлетици у дворани — бацање кугле за жене

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт првенства
 ЕП 2013. на сајту ЕАА
  Комплетни резултати ЕПд 2013, сајт maik-richter.de

Европско првенство у атлетици у дворани 2013.
Бацање кугле на Европском првенству у атлетици у дворани